Quirós ist der Familienname folgender Personen:
 Allen Bernal Quirós Núñez (* 1980), costa-ricanischer Fußballschiedsrichter
 Álvaro Quirós García (* 1983), spanischer Golfer
 Constancio Bernaldo de Quirós (1873–1959), spanischer Schriftsteller, Jurist und Kriminologe
 Daniel Oduber Quirós (1921–1991), costa-ricanischer Politiker, Präsident 1974 bis 1978
 Fabricio Quirós, costa-ricanischer Radrennfahrer

 Juan Bautista Quirós Segura (1853–1934), costa-ricanischer Politiker, Präsident 1919
 Laurent Quirós (* 1960), spanischer Musiker, siehe Jonathan & Laurent
 Manuel Joseph de Quirós (um 1690–1765), guatemaltekischer Komponist und Kapellmeister
 Mario Enrique Quirós Quirós (* 1967), costa-ricanischer Geistlicher, Bischof von Cartago
 Marita Camacho Quirós (* 1911), costa-ricanische First Lady und Supercentenarian

Quirós ist der Name folgender Orte:
 Quirós (Asturien), Gemeinde in Asturien, Spanien
 Quirós (Catamarca), Ort in Catamarca, Argentinien

Siehe auch:
 Quiroz
 Queiroz